Pratylenchidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Pratylenchidae i ordningen Tylenchida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Tylenchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pratylenchidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Pratylenchidae